Натуральне число 473
 473 рік до нашої ери
 473 рік нашої ери